Ross kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles A. Ross
 Edward S. Ross
 Emil Friedrich Karl Ross
 James Henderson Ross
 Peter-Helmut Ross
 Robert Ross
 Ronald Ross
 Timothy S. Ross
 John Ross

Robotskapade auktorsförkortningar